

Carriera
È stato selezionato dagli Houston Rockets al secondo giro del Draft NBA 2001 (23ª scelta assoluta).

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com